Kajan (Albanië), een gemeente in het district Elbasan in de gelijknamige Albanese prefectuur
 Kajan (Armenië), plaats in de Armeense provincie Tavoesj
 Kajan (Indonesië), plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Kajan (Iran), plaats in Iran

Zie ook 
 Kayan (doorverwijspagina)